FC Turnov byl český fotbalový klub z Turnova. Pod názvy FC Agro Turnov a SK Český Ráj Turnov hrávalo turnovské mužstvo druhou nejvyšší soutěž, a to v ročnících 1993/94 – 1995/96. Zanikl v roce 1998 po fúzi se Slovanem Liberec. Od sezóny 1998/99 tedy vystupoval jako rezerva Liberce. Dnes ve městě působí klub FK Turnov založený v roce 1999.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1902 – SK Turnov (Sportovní klub Turnov)
 1953 – DSO Slavoj Turnov (Dobrovolná sportovní organizace Slavoj Turnov)
 19?? – TJ Slavoj Český ráj Turnov (Tělovýchovná jednota Slavoj Český ráj Turnov)
 1968 – SK Turnov (Sportovní klub Turnov)
 1973 – TJ Turnov (Tělovýchovná jednota Turnov)
 1974 – TJ Sklostroj Turnov (Tělovýchovná jednota Sklostroj Turnov)
 1981 – TJ Turnov (Tělovýchovná jednota Turnov)
 1985 – TJ Agro Turnov (Tělovýchovná jednota Agro Turnov)
 1993 – FK Český ráj Turnov (Fotbalový klub Český ráj Turnov)
 1996 – FC Turnov (Football Club Turnov)
 1998 – fúze se Slovanem Liberec ⇒ FC Slovan Liberec „B“
 1998 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.

Turnov
Turnov
Turnov, FC
Sportovní kluby v Turnově
Fotbal v Turnově